Coronada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Coronada, ort, Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Coronada (kommun i Spanien), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar